Вадим Большаков:
 Большаков, Вадим (род. 1959) — американский нейробиолог и педагог.